Гвајмас има више значења:

 Гвајмас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвајмас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвајмас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвајмас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Општина Гвајмас (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвајмас, Гвајмитас (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику